DY, Dy ali dy je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Benin
 IATA oznaka za Norwegian Air Shuttle
 kemijski simbol za element disprozij

Glej tudi 

Kratice